

Letteratura 
 Il fantasma dell'Opera (Le Fantôme de l'Opéra) – romanzo di Gaston Leroux del 1910
 Fantasma dell'Opera – protagonista del romanzo

Cinema e televisione 
 Il fantasma dell'Opera (Das Phantom der Oper) – film del 1916 diretto da Ernst Matray
 Il fantasma dell'Opera (The Phantom of the Opera) – film del 1925 diretto da Rupert Julian
 Il fantasma dell'Opera (Phantom of the Opera) – film del 1943 diretto da Arthur Lubin
 Il fantasma dell'Opera (The Phantom of the Opera) – film del 1962 diretto da Terence Fisher
 Il fantasma dell'Opera (The Phantom of the Opera) – film TV del 1983 diretto da Robert Markowitz
 Il fantasma dell'Opera (The Phantom of the Opera) – film del 1989 diretto da Dwight Little
 Il fantasma dell'Opera (The Phantom of the Opera) – miniserie televisiva del 1990 diretta da Tony Richardson
 Il fantasma dell'Opera – film del 1998 diretto da Dario Argento
 Il fantasma dell'Opera (The Phantom of the Opera) – film del 2004 diretto da Joel Schumacher
 Il fantasma dell'Opera – colonna sonora dell'omonimo film del 2004

Teatro 
 Il fantasma dell'Opera (The Phantom of the Opera) – musical del 1986 di Andrew Lloyd Webber e Charles Hart
 Il fantasma dell'Opera – musical del 2004 di Enzo Sanny